|(1201) Стренуя (Strenua) || 1931 RK || 14 сентября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1202) Марина (Marina) || 1931 RL || 13 сентября 1931 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1203) Нанна (Nanna) || 1931 TA || 5 октября 1931 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1204) Ренция (Renzia) || 1931 TE || 6 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1205) Эбелла (Ebella) || 1931 TB || 6 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1206) Нумеровия (Numerowia) || 1931 UH || 18 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1207) Остения (Ostenia) || 1931 VT || 15 ноября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1208) Троил (Troilus) || 1931 YA || 31 декабря 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1209) Пумма (Pumma) || 1927 HA || 22 апреля 1927 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1210) Морозовия (Morosovia) || 1931 LB || 6 июня 1931 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1211) Брессоль (Bressole) || 1931 XA || 2 декабря 1931 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1212) Франсетта (Francette) || 1931 XC || 3 декабря 1931 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1213) Алжир (Algeria) || 1931 XD || 5 декабря 1931 || Алжир || G. Reiss
|-
|(1214) Рихильда (Richilde) || 1932 AA || 1 января 1932 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1215) Бойер (Boyer) || 1932 BA || 19 января 1932 || Алжир || Альфред Шмит
|-
|(1216) Аскания (Askania) || 1932 BL || 29 января 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1217) Максимилиана (Maximiliana) || 1932 EC || 13 марта 1932 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1218) Астер (Aster) || 1932 BJ || 29 января 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1219) Бритта (Britta) || 1932 CJ || 6 февраля 1932 || Хайдельберг || Макс Вольф
|-
|(1220) Крокус (Crocus) || 1932 CU || 11 февраля 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1221) Амур (Amor) || 1932 EA || 12 марта 1932 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1222) Тина (Tina) || 1932 LA || 11 июня 1932 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1223) Неккар (Neckar) || 1931 TG || 6 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1224) Фантазия (Fantasia) || 1927 SD || 29 августа 1927 || Крым (Симеиз) || Белявский С. И., Николай Иванов
|-
|(1225) Ариана (Ariane) || 1930 HK || 23 апреля 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1226) Голия (Golia) || 1930 HL || 22 апреля 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1227) Гераниум (Geranium) || 1931 TD || 5 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1228) Скабиоза (Scabiosa) || 1931 TU || 5 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1229) Тилия (Tilia) || 1931 TP1 || 9 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1230) Рицея (Riceia) || 1931 TX || 9 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1231) Аврикула (Auricula) || 1931 TE || 10 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1232) Кортуза (Cortusa) ||  || 10 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1233) Кобрезия (Kobresia) || 1931 TG2 || 10 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1234) Элина (Elyna) || 1931 UF || 18 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1235) Шоррия (Schorria) || 1931 UJ || 18 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1236) Таис (Thaïs) || 1931 VX || 6 ноября 1931 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1237) Женевьева (Geneviève) || 1931 XB || 2 декабря 1931 || Алжир || G. Reiss
|-
|(1238) Предаппия (Predappia) || 1932 CA || 4 февраля 1932 || Пино Торинез || Л. Вольта
|-
|(1239) Кетелета (Queteleta) || 1932 CB || 4 февраля 1932 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1240) Центенария (Centenaria) || 1932 CD || 5 февраля 1932 || Гамбург || Рихард Шорр
|-
|(1241) Дайсона (Dysona) || 1932 EB1 || 4 марта 1932 || Йоханнесбург || Гарри Вуд
|-
|(1242) Замбезия (Zambesia) || 1932 HL || 28 апреля 1932 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1243) Памела (Pamela) || 1932 JE || 7 мая 1932 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1244) Дейра (Deira) || 1932 KE || 25 мая 1932 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1245) Кальвиния (Calvinia) || 1932 KF || 26 мая 1932 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1246) Чака (Chaka) || 1932 OA || 23 июля 1932 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1247) Мемория (Memoria) || 1932 QA || 30 августа 1932 || Уккел || Маргарита Ложье
|-
|(1248) Югурта (Jugurtha) || 1932 RO || 1 сентября 1932 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1249) Резерфордия (Rutherfordia) || 1932 VB || 4 ноября 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1250) Галантус (Galanthus) || 1933 BD || 25 января 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1251) Гедера (Hedera) || 1933 BE || 25 января 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1252) Целестия (Celestia) || 1933 DG || 19 февраля 1933 || Ок-Ридж || Уиппл Ф. Л.
|-
|(1253) Фризия (Frisia) || 1931 TV || 9 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1254) Эрфордия (Erfordia) || 1932 JA || 10 мая 1932 || Ла-Плата || Франц Хартман
|-
|(1255) Жилова (Schilowa) || 1932 NC || 8 июля 1932 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1256) Норманния (Normannia) || 1932 PD || 8 августа 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1257) Мора (Móra) || 1932 PE || 8 августа 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1258) Сицилия (Sicilia) || 1932 PG || 8 августа 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1259) Одьялла (Ógyalla) || 1933 BT || 29 января 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1260) Вальхалла (Walhalla) || 1933 BW || 29 января 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1261) Легия (Legia) || 1933 FB || 23 марта 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1262) Снядецкия (Sniadeckia) || 1933 FE || 23 марта 1933 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1263) Варшавия (Varsavia) || 1933 FF || 23 марта 1933 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1264) Летаба (Letaba) || 1933 HG || 21 апреля 1933 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1265) Швейкарда (Schweikarda) || 1911 MV || 18 октября 1911 || Хайдельберг || Франц Кайзер
|-
|(1266) Тоне (Tone) || 1927 BD || 23 января 1927 || Токио || О. Оикава
|-
|(1267) Гертруда (Geertruida) || 1930 HD || 23 апреля 1930 || Йоханнесбург || Х. ван Гент
|-
|(1268) Ливия (Libya) || 1930 HJ || 29 апреля 1930 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1269) Ролландия (Rollandia) || 1930 SH || 20 сентября 1930 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1270) Датура (Datura) || 1930 YE || 17 декабря 1930 || Уильямс-Бэй || Жорж ван Бисбрук
|-
|(1271) Изергина (Isergina) || 1931 TN || 10 октября 1931 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1272) Гефьён (Gefion) || 1931 TZ || 10 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1273) Хельма (Helma) || 1932 PF || 8 августа 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1274) Дельпортия (Delportia) || 1932 WC || 28 ноября 1932 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1275) Кимбрия (Cimbria) || 1932 WG || 30 ноября 1932 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1276) Укклия (Ucclia) || 1933 BA || 24 января 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1277) Долорес (Dolores) || 1933 HA || 18 апреля 1933 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1278) Кения (Kenya) || 1933 LA || 15 июня 1933 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1279) Уганда (Uganda) || 1933 LB || 15 июня 1933 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1280) Беллода (Baillauda) || 1933 QB || 18 августа 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1281) Джейн (Jeanne) || 1933 QJ || 25 августа 1933 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1282) Утопия (Utopia) ||  || 17 августа 1933 || Йоханнесбург || Сирил Джексон
|-
|(1283) Комсомолия (Komsomolia) || 1925 SC || 25 сентября 1925 || Крым (Симеиз) || Альбицкий В. А.
|-
|(1284) Латвия (Latvia) || 1933 OP || 27 июля 1933 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1285) Джульетта (Julietta) || 1933 QF || 21 августа 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1286) Банахевича (Banachiewicza) || 1933 QH || 25 августа 1933 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1287) Лорция (Lorcia) || 1933 QL || 25 августа 1933 || Уккел || Сильвен Арен
|-
|(1288) Санта (Santa) || 1933 QM || 26 августа 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1289) Кутаиси (Kutaïssi) || 1933 QR || 19 августа 1933 || Крым (Симеиз) || Неуймин Г. Н.
|-
|(1290) Альбертина (Albertine) || 1933 QL || 21 августа 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1291) Фрин (Phryne) || 1933 RA || 15 сентября 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1292) Люце (Luce) || 1933 SH || 17 сентября 1933 || Уккел || Фернанд Риго
|-
|(1293) Соня (Sonja) || 1933 SO || 26 сентября 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1294) Антверпия (Antwerpia) ||  || 24 октября 1933 || Уккел || Эжен Дельпорт
|-
|(1295) Дефлотта (Deflotte) || 1933 WD || 25 ноября 1933 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1296) Андрэ (Andrée) || 1933 WE || 25 ноября 1933 || Алжир || Луи Буайе
|-
|(1297) Кадея (Quadea) || 1934 AD || 7 января 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1298) Ноктюрна (Nocturna) || 1934 AE || 7 января 1934 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
|(1299) Мертона (Mertona) || 1934 BA || 18 января 1934 || Алжир || G. Reiss
|-
|(1300) Марсель (Marcelle) || 1934 CL || 10 февраля 1934 || Алжир || G. Reiss
|}